Peal de Becerro - um município da Espanha na província de Jaén.
Cuevas del Becerro - um município da Espanha na província de Málaga.
Desambiguação